Ny Tid kan henvise til
 Ny Tid – dansk socialdemokratisk dagblad
 Ny Tid (norsk tidsskrift)